Heiningen névvel a következő cikkek találhatók:
Heiningen (Göppingeni járás), település Németországban, Baden-Württembergben
Heiningen (Wolfenbütteli járás), település Németországban, Alsó-Szászországban